Chilly ist der Name mehrerer Gemeinden: 

in Frankreich:
 Chilly (Ardennes) im Département Ardennes
 Chilly (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie
 Chilly (Somme) im Département Somme

mit Namenszusatz:
 Chilly-le-Vignoble im Département Jura
 Chilly-Mazarin im Département Essonne
 Chilly-sur-Salins im Département Jura

weitere Orte:
 Chilly, Ortschaft in der Gemeinde Douvaine im Département Haute-Savoie
 Chilly (Idaho) in den Vereinigten Staaten

Chilly bezeichnet:
 Chilly (Band), eine Diskomusikgruppe aus den Jahren 1978 bis 1983

Siehe auch
 Chilli